Grand Prix Las Vegas 1981 (oryg. Caesar's Palace Grand Prix) – ostatnia runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1981, która odbyła się 17 października 1981, po raz pierwszy na torze Caesars Palace.

Pierwsze Grand Prix Las Vegas zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Wyniki

Wyścig 

Legenda:
 NS – nie sklasyfikowany;
 DSQ – zdyskwalifikowany;
 NU – nie ukończył;
 NZ – nie zakwalifikował się.

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Zespoły 

1981 w Formule 1
1981 w Stanach Zjednoczonych
Grand Prix Las Vegas Formuły 1